Прескът може да се отнася за:
 Хора
 Джон Прескът (р. 1938), британски политик
 Градове в САЩ
 Прескът (Аризона)
 Прескът (Вашингтон)
 Прескът (Орегон)